Madonnella ima više značenja:
 Madonnella, Benevento
 Madonnella, Campobasso
 Madonnella, Latina
 Madonnella, Salerno